New Blood kan åsyfta:
New Blood (musikalbum av Blood, Sweat & Tears) – ett musikalbum av Blood, Sweat & Tears som lanserades i oktober 1972
New Blood (musikalbum av Peter Gabriel) – ett album från 2011